«Бо́тев» () — болгарский футбольный клуб из города Пловдив.

Основан 12 марта 1912 года. Один из старейших профессиональных футбольных клубов Болгарии. Домашние матчи проводит на стадионе «Христо Ботев» общей вместимостью более 18 000 зрителей. Действующий участник Первой лиги, высшего футбольного дивизиона чемпионата Болгарии.

Клуб назван в честь национального героя Болгарии поэта и революционера Христо Ботева.

История названий 
 1912—1944 — «СК Ботев»
 1944—1947 — «Шипка-Ботев»
 1949—1950 — «Ботев при ДНВ»
 1950—1952 — «ДНВ»
 1952—1955 — «ДНА»
 1956—1957 — «СКНА»
 1957—1964 — «АСК Ботев»
 1964—1967 — «Ботев»
 1967—1972 — «Тракия»
 1972—1985 — «АФД Тракия»
 1985—1989 — «Тракия»
 с 1989 — «Ботев»

Достижения клуба

Национальные 
 Чемпионат Болгарии по футболу
  Чемпион (2): 1929, 1966/67
  Вице-чемпион (2): 1962/63, 1985/86
  Бронзовый призёр (10): 1956, 1960/61, 1980/81, 1982/83, 1984/85, 1986/87, 1987/88, 1992/93, 1993/94, 1994/95

 Кубок Болгарии
  Победитель (3): 1961/62, 1980/81, 2016/17
  Финалист (10): 1947, 1956, 1962/63, 1963/64, 1983/84, 1990/91, 1992/93, 1994/95, 2013/14, 2018/19

 Суперкубок Болгарии
  Победитель (1): 2017
  Финалист (1): 2014

 Кубок Советской армии
  Финалист (1): 1989/90

Международные 
 Балканский кубок
  Победитель (1): 1971/72
  Финалист (1): 1980/81

Статистика выступлений с 2010 года 

 По итогам раунда плей-офф.
 По итогам регулярного сезона.

Выступления в международных турнирах

Клубные цвета 
Цвета клуба — жёлто-чёрные. Существуют две версии их происхождения:
 Как символ единства между католическими студентами колледжа (жёлтый цвет) и православными гимназистами (чёрный цвет);
 Поскольку основатели клуба брали в качестве примера структуру организации спортивных клубов Австрии, они выбрали клубными цветами цвета государственного флага Австрийской империи (так же, как герб клуба частично копирует эмблему венского Рапида).

Известные болельщики 
 Пётр Стоянов — 3-й президент Болгарии.

Девиз клуба 
Клубный девиз звучит как «Красота, вера, борьба» ().

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Неофициальный сайт
 Сайт болельщиков
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccer365.ru

 
Объекты, названные в честь Христо Ботева